Дневник.ру  — российская IT-компания в сфере образовательных технологий. По собственным утверждениям, компания занимается разработкой единой электронной образовательной среды для учителей, учеников, родителей и органов государственного управления. 

Компания основана в 2007 году предпринимателями Гавриилом Леви и Александром Зубковым (через несколько лет Александр, как он сам сообщает в своем блоге, постепенно отошёл от дел). Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Известно, что по состоянию на 2013 год порядка 28 000 школ в РФ подключены к платформе, а в 2014 все школы РФ должны были использовать Дневник.ру. Во многих регионах России, государственная услуга получения информации об успеваемости ребёнка портала ГосУслуги реализуется через Дневник.ру, а авторизация в платформе возможна с использованием учётной записи пользователя портала ГосУслуги.

История 
Разработка проекта была начата в 2007 году. В 2008 году «Дневник.ру» впервые представлен на выставке «Российский образовательный форум». В 2009 году закончилось бета-тестирование главного продукта компании — цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» — и началось активное подключение школ.

В 2011 году «Дневник.ру» получил первый транш венчурных инвестиций 1,7 млн долларов от фонда Prostor Capital. В 2012-м второй транш инвестиций от фонда Runa Capital составил 5 млн долларов.

В 2012 году компания стала резидентом инновационного Фонда «Сколково».

Награды и премии 
 «Дневник.ру» три раза получал «Премию Рунета»: в 2010-м и 2011 годах в номинации «Учительский интернет-проект года», а в 2012 году в номинации «Электронное государство в информационном обществе».
 В апреле 2012 года «Дневник.ру» получил премию World Summit Awards как победитель в категории E-Learning & Education.
 В 2013 году компания получила премию «Technology Pioneer» по версии World Economic Forum.
 В 2016 году проект «Дневник.ру» признан лучшим в сфере образовательных технологий на международном конкурсе Edtech x Europe.

Примечания

Ссылки 
 
 Лоянич А. «Дневник.ру» — школьная социальная сеть на сайте «Руформатор»
 Родители смогут видеть оценки школьников через мобильное приложение на сайте «Известия»
 Родители стали чаще проверять электронные дневники на портале Edutainme
 Жилинская О. Максимум здравого смысла и никаких родителей под дверью. Почему учителям нравится электронный журнал на сайте «Мел»

Школьное образование
Сайты России
Сайты, появившиеся в 2007 году